

1-ша окрема танкова бригада
 1-ша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна
 1-ша окрема бригада морської піхоти
 1-ша бригада оперативного призначення НГ
 1-ша радіотехнічна бригада
 1-ша бригада надводних кораблів
 1-ша бригада армійської авіації
 1-ша окрема гвардійська залізнична бригада





1-ша танкова бригада

1-ша бригада спеціальної служби
 1-ша парашутна бригада
 1-ша планерно-десантна бригада

1-ша піхотна бригада



1-ша штурмова бригада Італійського добровольчого легіону



1-ша механізована бригада «Залізний вовк»



1-ша бригада територіальної оборони
 1-а бригада польських легіонів





1-ша окрема танкова бригада
 1-ша інженерно-саперна бригада
 1-ша окрема мотострілецька бригада «Слов'янська»
 1-ша бригада управління
 1-ша мобільна бригада радіаційно-хімічно-біологічного захисту
 1-ша ракетна бригада
 1-ша бригада ПКО



1-ша радіотехнічна бригада ППО
 1-ша бригада ППО
 1-ша повітряно-десантна бригада
 1-ша гвардійська танкова бригада
 1-ша Бобруйсько-Берлінська Червонопрапорна бригада річкових кораблів[ru] Дніпровської військової флотил



1-ша македонсько-косовська пролетарська ударна бригада

1-ша бригада 1-ї кавалерійської дивізії
 1-ша бригадна бойова група 25-ї піхотної дивізії

1-ша моторизована бригада СС
 1-ша російська національна бригада СС «Дружина»
 1-ша кавалерійська бригада
 1-ша козача кінна бригада 1-ї козачої дивізії
 1-ша зенітна прожекторна бригада

1-ша бригада УСС
 1-ша бригада 1-ї кулеметної дивізії Армії УНР
 1-ша Північна гарматна бригада 1-ї Північної дивізії Дієвої армії УНР





1-ша окрема Чехословацька піхотна бригада
 1-ша чехословацька бронетанкова бригада

